

Населені пункти та їхні частини

 Крижівка (Кшижувка) — село в гміні Лабова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кшижувка — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Кшижувка — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Кшижувка — частина міста Порохник у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Кшижувка — частина міста Войковиці в Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Кшижувка — частина села Йодловець у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Кшижувка — частина села Тихув у гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кшижувка — частина села Заґаєв у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кшижувка — частина села Лази-Беґоніцькі в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кшижувка — частина села Лишковіце в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кшижувка — частина села Полянка-Велика в гміні Полянка-Велька Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Кшижувка — частина села Стшежув-Другий в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кшижувка — частина села Мощениця в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Кшижувка — частина села Маркова в гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшижувка — частина села Розбір Довгий (Розбуж-Длуґі) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшижувка — частина села Сумін у гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшижувка — колонія в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Кшижувка — колонія в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Кшижувка — лісова осада в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки